ISO 8859-2 je kodna stranica koja se koristi za prikaz teksta na srednjoeuropskim jezicima, uključujući i hrvatski. Formalni naziv je ISO/IEC 8859-2, a prema standardu MIME označava se kao ISO-8859-2.  U Hrvatskoj je njezina primjena normirana prema HRN I.B1.013:1988.

Izgled kodne stranice 
Prikazani su karakteri i njihova heksadecimalna vrijednost u Unicodeu za kodove od 160 do 255 (A0 do FF heksadecimalno). Kodovi od 32 do 126 jednaki su kodovima u standardu ASCII.

Kodne stranice
ISO